Pembina Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pembina Township (Minnesota)
 Pembina Township (North Dakota)